Luis Escobar Kirkpatrick (1908–1991) – hiszpański aktor i arystokrata
 Luis Antonio Escobar (1925–1993) – kolumbijski kompozytor
 Luis Antonio Escobar (1967–1987) – peruwiański piłkarz
 Luis Escobar (ur. 1984) – kolumbijski piłkarz
 Luis Escobar (ur. 1984) – meksykański pływak, olimpijczyk
 Luis Escobar (ur. 1996) – kolumbijski baseballista

Zobacz też 
 José Luis Escobar Alas